Скаршевский — фамилия; имеет женскую форму Скаршевская.
 Скаршевский, Войцех (1743—1827) — римско-католический епископ, государственный и церковный деятель Речи Посполитой и Царства Польского.
 Скаршевский, Станислав (1602—1685) — польский государственный и военный деятель.